Tebe puede referirse a:

 Tebe, satélite de Júpiter.
 Thèbe, comuna de Francia.

Mitología griega 
 Tebe, heroína de la que derivaba el nombre de una ciudad llamada Tebas en Asia Menor. Dijo que se casaría con quien pudiera vencerla en una carrera, y Heracles consiguió ganarla.
 Tebe, hija de Prometeo, de la cual se afirmaba que derivaba el nombre de la ciudad beocia de Tebas.
 Tebe, hija de Asopo y Metope, también llamada Tebas, que la que también se decía que derivaba el nombre de dicha ciudad.